Biener ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlob Biener (1748–1828), deutscher Jurist
 Clemens Biener (1887–1965), österreichischer Literaturhistoriker
 Dagmar Biener (* 1946), deutsche Schauspielerin
 Franz Biener (1866–1940), deutscher Politiker
 Friedrich August Biener (1787–1861), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gustav Biener (1926–2003), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Hansjörg Biener (* 1961), deutscher evangelischer Theologe und Medienjournalist
 Herbert Biener, deutscher Jurist
 Lothar Biener (1935–2017), deutscher Politiker
 Wilhelm Biener (vor 1590–1651), deutsch-österreichischer Jurist und Tiroler Kanzler

Siehe auch:
 Apiarius
 Biner
 Byner
 Bienert